Carpignano Salentino – comune italiano in provincia di Lecce
Carpignano Sesia – comune italiano in provincia di Novara
Carpignano – frazione del comune italiano di Grottaminarda in provincia di Avellino